Le Championnat du monde de Supersport 2012 est la  du Championnat du monde de Supersport.

Système de points

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Lien externe 
 

2012
Sport motocycliste en 2012
Supersport